Râul Bârzava se poate referi la:

 Bârzava - râu din județul Arad, afluent al Mureșului
 Bârzava - râu din Banat, afluent al Timișului